Gilstrap est un patronyme porté notamment par :

 Jim Gilstrap (1946-), chanteur et musicien américain ;
 John Gilstrap (1957-), écrivain américain.